Окил Гайбуллаевич Окилов (; в российских источниках чаще именуется Акил Акилов; родился 2 февраля 1944, Ленинабад, Таджикская ССР, СССР) — премьер-министр Таджикистана с 20 декабря 1999 по 23 ноября 2013 год

Окил Окилов родился 2 февраля 1944 года в Ленинабаде. В 1967 году он окончил Московский инженерно-строительный институт, а в 1980 год — Академию общественных наук при ЦК КПСС.

До назначения премьер-министром занимал должности министра строительства РТ (1993-1994), заместителя премьер-министра РТ (1994-1996), первого заместителя председателя Ленинабадской области (1996-1999).

В конце ноября 2013 года отправлен в отставку, на его место назначен Кохир Расулзада, ранее возглавлявший Согдийскую область.

Награды 
 Орден Исмоила Сомони I степени
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За трудовое отличие»
 Заслуженный работник Таджикистана
 Лауреат премии имени А. Рудаки

Примечания

Ссылки 
 Указ Президента Республики Таджикистан «О назначении Акилова А. Г. Премьер-министром Республики Таджикистан»//Официальный сайт Президента Республики Таджикистан

Правители XX века
Премьер-министры, вступившие в должность в 1999 году
Правители XXI века
Политики XXI века
Выпускники вузов Москвы
Премьер-министры Таджикистана
Персоналии:Худжанд
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Выпускники Московского государственного строительного университета
Министры Таджикистана
Члены Народно-демократической партии Таджикистана